Идра — многозначный термин.

Топоним 
 Идра — остров.
 Идра — бухта, часть залива Арголикос ограниченная полуостровом Пелопоннес и островом Докос.
 Идра — небольшой пролив, разделяющий остров Идра и полуостров Пелопоннес.
 Идра — город в Греции.

Корабли 
 «Идра» — греческий эскадренный миноносец типа «Дардо».
 Фрегаты типа «Идра» — серия из 4 кораблей военно-морского флота Греции.

См. также 
 Идринское